Velika nagrada Nove Zelandije 1962 je bila druga neprvenstvena dirka Formule 1 v sezoni 1962. Odvijala se je 6. januarja 1962 na dirkališču Ardmore Circuit v Ardmoru.

Rezultati

Formula 1 sezona 1962